Ulica Świętego Ducha:
 Ulica św. Ducha w Elblągu
 Ulica Świętego Ducha w Gdańsku
 Ulica św. Ducha we Wrocławiu

św. Ducha